On My Own steht für:
 On My Own (Album), das zweite Studioalbum der Girlgroup Queensberry
 On My Own (Lied), ein Lied von Patti LaBelle und Michael McDonald